Zielband steht für:

Zielband (SNB), Instrument der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zur Steuerung der Geldmarktzinsen
Zielband (FED), Instrument der US-Notenbank (FED) zur Steuerung der Geldmarktzinsen
 Oberhalb der Ziellinie angebrachtes Band bei sportlichen Wettbewerben